Helperich ist der Name folgender Personen:

 Helperich von Plötzkau (auch: Helferich, lateinisch Helperici; † 1118), Graf von Plötzkau und Markgraf der Nordmark (1112–1114)

Siehe auch:
 Helferich
 Helferskirchen